ITW steht für:
 Illinois Tool Works
 Intensivtransportwagen
 In-the-wild
 International Thriller Award (The International Thriller Writers), US-amerikanischer Schriftstellerverband
 Informationstechnologie Weihenstephan (Datenverarbeitungszentrale der Technischen Universität München)

itw steht für:
 Ito (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Ibuoro, Cross-River-Sprache in Nigeria

ITW